est une expression anglaise signifiant « pacte avec le Diable ». Elle peut faire référence à :

 , titre anglais du Pacte avec le Diable, film britannico-américain d'Allan A. Goldstein, sorti en 2004 ;
 , titre anglais de , film italien de Luigi Chiarini, sorti en 1950.